Falta o defecte
 Falta (psicoanàlisi)
 Jaroslav Falta